Het 12de Wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats van 28 februari tot 10 maart 1990 in Tsjechoslowakije. Zestien landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel.

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Hoofdronde

Groep I

Groep II

13de/16de plaats

11de/12de plaats

9de/10de plaats

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1990

Handbal in Tsjecho-Slowakije
Handbal
Handbal
1990
Handbal in 1990